Linke je priimek v Sloveniji, ki ga je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja 2010 uporabljalo 18 oseb.

Znani slovenski nosilci priimka 
 Sebastjan Linke (*1978), kanuist

Znani tuji nosilci priimka 
 Bronisław Wojciech Linke (1906—1962), poljski slikar
 Franz Linke (1878—1944), avstrijski politik
 Norbert Linke (*1933), nemški skladatelj in glasbeni pisec
 Paul Linke (1844—1917), nemški slikar
 Thomas Linke (*1969), nemški nogometaš

Zunanje povezave